Дженин:

 Дженин — город в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.
 Дженин, Дженин — документальный фильм, снятый в 2002 году режиссёром Мохаммедом Бакри.